Quarter kan syfta på:
 Quarter (mynt) – ett mynt i USA

Geografi
 Quarter, Skottland – en ort i South Lanarkshire, Skottland
 Quarterbank – en ort i Perth and Kinross, Skottland

Se även 
 Quarter Creek – flera